

Geografia 
 Caneto  – frazione di Borgosesia in provincia di Vercelli
 Caneto  – frazione di Palanzano in provincia di Parma
 Caneto  – frazione di Ranzo in provincia di Imperia

Mitologia 
 Caneto  – personaggio della Mitologia greca padre di Scirone e di Canto